Álex Martín Valerón, Spaans voetballer
 Álex Martín Gutiérrez, Spaans wielrenner